Березавец — название населённых пунктов:

Россия 
 Березавец — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Березавец — деревня в Себежском районе Псковской области.